Анатолий Иванович Золотарёв (, село Годуновка — , Киев) — советский государственный и хозяйственный деятель, последний министр промышленности строительных материалов УССР, заслуженный работник промышленности Украины, народный депутат Украины 2-го созыва.

Биография 
Родился 1 июля 1934 (село Годуновка, Глуховский район, Сумская область) в семье служащих; русский; жена Елена Николаевна (1935) — преподаватель педагогического училища; сын Вадим (1961) — старший научный сотрудник Харьковского института радиоэлектроники НАНУ.

Образование: Киевский политехнический институт (1958), горный инженер.

Народный депутат Украины 2-го созыва с августа 1994 (2-й тур), Лебединский избирательный округ № 352 Сумская область, выдвинут трудовым коллективом. Член Комиссии по вопросам Чернобыльской катастрофы. Член группы «Независимые». 3 сентября 1996 — Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата.
 С 1958 — горный мастер шахты «Кочегарка», Донецкая область.
 1959—1962 — начальник цеха, главный инженер Заруцкого известкового завода, Сумская область.
 С 1962 — начальник Харьковского кирпичного завода «Комсомолец».
 1964 — начальник каменно-щебеночного завода в селе Подстепное Днепропетровской области.
 С 1965 — директор Харьковского кирпичного завода «Комсомолец».
 С 1968 — руководитель треста «Харьковстройматериалы».
 С января 1976 года — генеральный директор объединения «Харьковстройматериалы».
 С июля 1979 — директор Харьковского плиточного завода.
 С апреля 1986 — заместитель Министра промышленности строительных материалов УССР, с июля 1990 до ликвидации должности — Министр.
 июль 1991-21 февраля 2000 — председатель Украинской государственной корпорации промышленности строительных материалов «Укрстройматериалы»).
Умер в мае 2006.

Награды 
 Заслуженный работник промышленности Украины (июнь 1994).
 Почетная Грамота Президиума Верховного Совета УССР (1984).
 Орден Трудового Красного Знамени (1986).
 Почетная грамота Кабинета Министров Украины (февраль 2000).
Государственный служащий 1-го ранга (июнь 1994).

Примечания

Источники 
 Золотарев Анатолий Иванович на іменці ВР Украины 
Выпускники Киевского политехнического института
Заслуженные работники промышленности Украины
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Министры промышленности строительных материалов Украинской ССР
Награждённые Почётной грамотой Кабинета Министров Украины
Родившиеся в 1934 году
Родившиеся 1 июля
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Умершие в 2006 году
Родившиеся в Глуховском районе
Делегаты XXVII съезда КПСС
Горные инженеры СССР
Директора промышленных предприятий